, также известный как  — пятый сёгун Камакурского сёгуната. Его отцом был четвёртый сёгун Камакурского сёгуната, Фудзивара-но Ёрицунэ.

Ёрицунэ был членом великого рода Фудзивара. Семья Кудзё была одной из пяти линий исторически могущественного придворного рода Фудзивара.

Семья 
 Отец: Фудзивара-но Ёрицунэ
 Мать: Омия-но Ката
 Жена: Хивадахимэ (1230—1247)

События сёгуната Ёрицугу 
 1244 год (2-й год Кангэн) — весной этого года в небе над Камакурой наблюдался целый ряд необычных явлений, глубоко обеспокоивших отца Ёрицугу Ёрицунэ;
 1244 год (4-я луна 2-го года Кангэн) — Ёрицугу прошёл церемонию совершеннолетия в возрасте 6 лет. В той же луне его отец попросил у императора Го-Сага разрешение снять с себя полномочия сёгуна в пользу Ёрицугу;
 11 сентября 1245 года (7-я луна 3-го года Кангэн) — Ёрицунэ обрил голову и стал буддийским монахом;
 1246 год (7-я луна 4-го года Кангэн) — Ёрицугу (которому всего 7 лет), женился на 16-летней сестре Ходзё Цунэтоки;
 1 сентября 1256 года (11-й день 8-й луны 1-го года Когэн) — в возрасте 39 лет скончался отец Ёрицугу;
 14 октября 1256 года (24-й день 9-й луны 1-го года Когэн) — в возрасте 18 лет скончался Ёрицугу.

Эпохи сёгуната Ёрицугу 
Годы, в которые Ёрицугу был сёгуном, более конкретно обозначаются более чем одним именем эпохи или нэнго.

 Кангэн (1243—1247)
 Ходзи (1247—1249)
 Кэнтё (1249—1257)

Литература

Примечания 

Сёгуны периода Камакура